"Onze Hoop", een christelijke Latijnse spreuk, meestal in toepassing op God, Christus of Maria (zoals in de tweede regel van het Salve Regina).

Daarvan afgeleid:

 Verschillende onderwijsinstellingen, waaronder
 Spes Nostra (Heule)
 Meester van de Spes Nostra, middeleeuwse schilder van een voorheen als Spes Nostra bekendstaand schilderij